Виктор Владимирский:
 Владимирский, Виктор Александрович (1812—1877) — русский писатель
 Владимирский, Виктор Викторович (1839—1901) — генерал-лейтенант.